Malíkov může být:

 Malíkov – obec v okrese Svitavy
 Malíkov nad Nežárkou (do roku 1947 Německý Malíkov) – katastrální území a část obce Horní Pěna v okrese Jindřichův Hradec
 Kamenný Malíkov (dříve Český Malíkov) – obec v okrese Jindřichův Hradec

fiktivní místo
 dějiště filmu Talíře nad Velkým Malíkovem, československé filmové komedie z roku 1977 (režie Jaromil Jireš)

Podobná jména 
 Malíkovice
 Malík

Externí odkazy